Galaxy est le nom anglais pour le mot galaxie.

Véhicule 
 Ford Galaxy : automobile (monospace) ;
 Galaxy (ferry) sur la mer Baltique ;
 Lockheed C-5 Galaxy : avion ;
 Galaxy : prototype annulé d'habitat spatial.

Satellites 
 Galaxy : famille de satellites de télécommunications.

Personnalités 
 Jackson Galaxy, pseudonyme de Richard Kirschner, comportementaliste félin et présentateur de télévision américain.

Fiction 
 : manga, ses adaptations animées et le vaisseau lié à l'œuvre ;
 Galaxy Quest : film de 1999, parodiant la science-fiction ;

 Galaxy Science Fiction : revue de science-fiction fondée en 1950 ;
 Team Galaxy : dessin animé ;
 The Galaxy Railways : anime ;
 Transformers: Galaxy Force.

Informatique 
 Ares Galaxy : Logiciel P2P (peer-to-peer) ;
 GALAXY Technology : fabricant de cartes graphiques ;
 Galaxy Zoo : projet astronomique pour internautes ;
 Samsung Galaxy : une gamme de téléphones portables et de tablettes tactiles fabriquées par la firme coréenne Samsung ;
 Galaxy (bioinformatique) : une plate-forme de fouille de données, de gestion de données et d'archivage électronique.

Jeu-vidéo 
 Galaxy, un jeu wargame
Super Mario Galaxy, un jeu de plates-formes édité par Nintendo ;
Super Mario Galaxy 2, le second opus ;

Musique 
 Galaxy (musique) : label de musique ;
 Galaxy 2 Galaxy : Groupe de musique électronique ;
 Daisies Of The Galaxy : album de musique de Eels.

Sport 
 Francfort Galaxy : équipe allemande de football américain ;
 Los Angeles Galaxy : Club américain de soccer.

Télévision 
 Galaxy (chaîne), chaîne de télévision internationale.

Marques commerciales 
 Galaxy, une friandise chocolatée aussi connue sous le nom de Dove.

Articles connexes 
 Galaxi ou Galaxy est un modèle de montagnes russes en métal.
  ;
 Galactus, un personnage de bande dessinée.
Homonymie de titre